Buthus fulvipes''' est un synonyme attribué à deux espèces de scorpions :
 Buthus fulvipes C. L. Koch, 1837 est synonyme de Chersonesometrus fulvipes (C. L. Koch, 1837) ;
 Buthus fulvipes Simon, 1888 nec C. L. Koch, 1837 est synonyme de Parabuthus granulatus (Ehrenberg, 1831).

Buthidae
Synonyme d'espèce de scorpions (nom scientifique)